Lakatos nebo Lakatoš je maďarské příjmení, v ženské podobě pak Lakatosová/Lakatošová. Může odkazovat na více osob:

 Dominik Lakatoš (* 1997) – český hokejový útočník
 Géza Lakatos (1890–1967) – maďarský generál během druhé světové války, v roce 1944 maďarský premiér
 Imre Lakatos (1922–1974) – maďarský filozof matematiky a přírodních věd
 Silvia Lakatošová (* 1973) – slovenská modelka, poslední Miss Československa (1993)

Ostatní 
 Lakatoš jako přezdívka pro LKT - lesní kolový traktor